Zenobios ist der Name folgender Personen:

 Zenobios (Sophist), griechischer Philologe zur Zeit Kaiser Hadrians in Rom (1. Hälfte des 2. Jh.s)
 Zenobios (Feldherr), Feldherr von Mithridates’ VI. von Pontos (86 v. Chr.)
 Zenobios (Rhetor), griechischer Rhetor in Antiochia, Lehrer des Libanios (4. Jh.)

Siehe auch:

 Zenobius, Zenobia (Begriffsklärung)